— гора на границе между Венесуэлой и Гайаной.
 Венамо — пограничная река между Венесуэлой и Гайаной.